Ледник:

 Ледни́к — движущаяся естественная масса кристаллического льда (вверху — фирна), находящаяся на поверхности Земли в результате накопления и последующего преобразования твёрдых атмосферных осадков
 Шельфовый ледник
 Ле́дник — помещение для хранения пищевых продуктов, охлаждаемое естественным льдом.
 Вагон-ледник — вагон для перевозки продуктов в охлаждённом состоянии.
 Ледник, Виталий Владимирович (1945—2011) — депутат Государственной думы Российской Федерации 3 созыва (1999—2003).